Eva Eriksson kan syfta på

Eva Eriksson (skådespelare) (1893–1981)
Eva Eriksson (arkitekturhistoriker) (född 1941)
Eva Eriksson (politiker) (född 1947)
Eva Eriksson (illustratör) (född 1949)
Eva Bysing, född Eriksson